Lazlo ist der Familienname folgender Personen:
 Viktor Lazlo (* 1960), französisch-belgische Pop-Sängerin
 Camp Lazlo, amerikanische Trickserie

Siehe auch:
 László
 Laslo